zakrzepowa plamica małopłytkowa
 trifosforan tymidyny
 trusted third party
 Tehrik-i-Taliban Pakistan – talibańskie ugrupowanie zbrojne założone przez Baitullaha Mehsuda